Birgitta Ander kan syfta på

Birgitta Ander (1916–1984), svensk skådespelare
Birgitta Ander (född 1940), svensk skådespelare och fotomodell